261291 Fucecchio – asteroide della fascia principale
 Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio – consorzio con sede a Ponte Buggianese
 Crocifisso di Fucecchio – croce sagomata e dipinta opera di Berlinghiero Berlinghieri
 Eccidio del Padule di Fucecchio – crimine di guerra commesso da truppe tedesche nella seconda guerra mondiale
 Enrico da Fucecchio –  vescovo cattolico italiano
 Fucecchio – comune italiano della città metropolitana di Firenze in Toscana
 Museo di Fucecchio – museo italiano
 Palio di Fucecchio – manifestazione rievocativa storica
 Padule di Fucecchio – palude interna italiana di grande estensione in Toscana
 Paolo da Fucecchio – teologo francescano italiano
 Riserva naturale Padule di Fucecchio – area naturale nelle provincie di Firenze e Pistoia
 Unione Sportiva Fucecchio – società calcistica italiana 
 Stazione di San Miniato-Fucecchio – fermata ferroviaria
 San Candido di Fucecchio – corpo santo venerato nella chiesa collegiata di Fucecchio chiamato come il martire tebeo